Jacqueline Pierreux (actrice) (1923 - 2005) Franse actrice
 Jacqueline Pierreux (filmproducente) (1933) Belgische filmproducente